Norma jurídica
Norma técnica
Norma (linguística)
Norma (filosofia) — conceito filosófico com aplicação na ética e na filosofia do direito
Norma (matemática) — operação em análise funcional
Norma (sociologia) — conceito sociológico
Norma (marca) — marca pertencente ao grupo RUAG ligada ao ramo de munições

Artes 
Norma (ópera) — ópera de Vincenzo Bellini
Norma (peça) — obra teatral de Henrik Ibsen

Geografia 
Norma (constelação) — constelação austral
Norma (Lácio) — comuna italiana na província de Latina

Desambiguações de topônimos
Desambiguação